4. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 1. - 12. března v Německu.

Mistrovství se zúčastnilo 12 mužstev, rozdělených do čtyř skupin po třech týmech. Z každé skupiny postoupila první dvě mužstva do dvou semifinálových skupin. Vítězové skupin hráli finále o titul, druzí o třetí místo, ostatní o další umístění.

Favority mistrovství byly týmy Československa, Švédska a Německa, ale titul získali senzačně Rumuni, kteří na předchozím šampionátu skončili třináctí. Ve finále porazili v jednom z nejdramatičtějším finálovém zápasu v historii mužstvo Československa až v druhém prodloužení 9:8. Reprezentace Německa byla složena z hráčů NDR a SRN.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 Švédsko -  Norsko 15:11 (11:5)

1. března 1961 - Stuttgart

 Norsko -  Jugoslávie 18:17 (9:9)

2. března 1961 - Bietigheim

 Švédsko -  Jugoslávie 14:12 (9:8)

3. března 1961 - Ulm

Skupina B 

 Německo -  Nizozemsko 33:7 (11:3)

1. března 1961 - Berlín (Západní)

 Francie -  Nizozemsko 21:11 (7:5)

2. března 1961 - Wolfsburg

 Německo -  Francie 21:7 (9:2)

3. března 1961 - Kiel

Skupina C 

 ČSSR -  Japonsko 38:10 (15:5)

1. března 1961 - Karlsruhe

 Rumunsko -  Japonsko 29:11 (14:7)

2. března 1961 - Hassloch

 ČSSR -  Rumunsko 12:8 (3:3)

3. března 1961 - Freiburg

Skupina D 

 Dánsko -  Island 24:13 (9:6)

1. března 1961 - Karlsruhe

 Island -  Švýcarsko 14:12 (7:7)

2. března 1961 - Wiesbaden

 Dánsko -  Švýcarsko 18:13 (12:5)

3. března 1961 - St. Ingbert

Semifinále A 

 Švédsko -  Francie 15:11 (7:6)

5. března 1961 - Stuttgart

 ČSSR -  Island 15:15 (10:7)

5. března 1961 - Stuttgart

 Švédsko -  Island 18:10 (7:3)

7. března 1961 - Essen

 ČSSR -  Francie 25:6 (11:3)
 
7. března 1961 - Essen

 Island -  Francie 20:13 (11:3)

9. března 1961 - Homberg

 ČSSR -  Švédsko 15:10 (10:5)

9. března 1961 - Berlín
Branky: Havlík 5, Duda 4, Trojan 2, Rada 2, Mareš, Lukošík - Karmström 2, Collin 2, H. Olsson, S. L. Olsson, Almquist, Ährling, Jönsson, Kämpendahl.
Rozhodčí: Jung (GER)

ČSSR: Arnošt, Vícha - Havlík, Heřman, Duda, Mareš, Trojan, Rada, Frolo, Čermák, Lukošík.

Švédsko: Lindblom - H. Olsson, Danielsson, S. L. Olsson, Almquist, Ährling, Jönsson, Kämpendahl, Karmström, Collin.

Semifinále B 

 Německo -  Norsko 15:8 (10:4)

5. března 1961 - Dortmund

 Rumunsko -  Dánsko 15:13 (6:7)

5. března 1961 - Dortmund

 Rumunsko -  Německo 12:9 (7:5)

7. března 1961 - Krefeld

 Dánsko -  Norsko 10:9 (6:7)

7. března 1961 - Krefeld

 Rumunsko -  Norsko 16:14 (9:6)

9. března 1961 - Münster

 Německo -  Dánsko 15:13 (6:4)

9. března 1961 - Münster

Finále 
 Rumunsko -  ČSSR 9:8pp (7:7, 4:4)

12. března 1961 - Dortmund
Branky: Ivanescu 2, Covaci 2, Moser 2, Nodea, Costache II., Bulgaru - Rada 5, Čermák, Duda, Lukošík.
Rozhodčí: Knud Knudsen (DEN)
Diváků: 14 000

Rumunsko: Redl - Thelman, Ivanescu, Covaci, Nodea, Costache II., Bulgaru, Hnat, Moser, Badulescu.

ČSSR: Arnošt, Vícha - Havlík, Heřman, Duda, Mareš, Trojan, Rada, Frolo, Čermák, Lukošík.

O 3. místo 
 Švédsko -  Německo 17:14 (8:9)

11. března 1961 - Essen

O 5. místo 
 Dánsko -  Island 14:13 (7:8)

11. března 1961 - Essen

O 7. místo 
 Norsko -  Francie 13:12pp (10:10, 7:7)

12. března 1961 - Dortmund

Konečné pořadí

Soupisky 
4.  Německo (Společné německé družstvo)

Trenéři: Werner Vick (DHB - SRN), Heinz Seiler (DHV - NDR)

 Zdroje:

Kvalifikace 
Říjen 1960 - Leden 1961

Skupina Sever 
 Dánsko -  Finsko 26:15, 34:24
 Dánsko -  Norsko 22:13
 Norsko -  Finsko odstoupilo.

 Dánsko a Norsko postoupili na mistrovství světa.

Skupina Západ I. 

 Francie postoupila na mistrovství světa.

Skupina Západ II. 

 Nizozemsko postoupilo na mistrovství světa.

Skupina Střed I. 
 Švýcarsko -  Rakousko 12:13, 14:11

Skupina Střed II. 
 Jugoslávie -  Maďarsko 18:14, 13:15

Skupina Východ I. 
 ČSSR -  Polsko 22:10, 24:12

Skupina Východ II. 
 Rumunsko -  SSSR 18:13, 9:12

 Švýcarsko, Jugoslávie, Československo a Rumunsko postoupili na mistrovství světa.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Stadión č. 8,9,10,11 a 12/1961

Externí odkazy 
 (de) Statistik zur Handball-WM 1961
 (de) Weltmeisterschaften bei Handballdaten.de
 (cs) Archiv časopisů

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1961
Házená v Německu
Házená v Berlíně
Sport v Německu v roce 1961
Sportovní události v Berlíně